Вольфдитер Биль  (; род. 11 мая 1937) — австрийский историк, почётный профессор Венского университета. Специалист по Восточной Европе.

Биография 
В 1955—1962 годах изучал историю, латынь и английский язык в Венском университете. Защитил диссертацию по теме «Австро-Венгрия и Брест-Литовский мирный договор» и докторскую диссертацию по теме «Политика Центральных держав на Кавказе, 1914—1918».

Ассистент (1962), доцент (1975), с 1977 года — экстраординарный профессор Венского университета. В 1988—1992 и 1996—1999 годах возглавлял в университете Институт истории. С 2002 года на пенсии.

Специализируется на истории Центральной и Восточной Европы, Украины, Османской империи, ислама.

Публикации 
 Einige Aspekte der österreichisch-ungarischen Ruthenenpolitik 1914—1918 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd. 14, Heft 4 (1966). S. 539—550.
 Österreich-Ungarn und die Friedensschlüsse von Brest-Litovsk. Wien-Köln-Graz: Böhlau, 1970.
 Die Kaukasus-Politik der Mittelmächte.
 Teil I: Ihre Basis in der Orient-Politik und ihre Aktionen 1914—1917. Wien-Köln-Graz: Böhlau, 1975.
 Die Ukraine — Geschichte und Weg in die Unabhängigkeit // Österreichische Militärische Zeitschrift. № 30 (1992). S. 495—502.
 Teil II: Die Zeit der versuchten kaukasischen Staatlichkeit (1917—1918). Wien-Köln-Weimar: Böhlau, 1992.
 Von der Donaumonarchie zur Zweiten Republik. Daten zur österreichischen Geschichte seit 1867. Wien: Böhlau, 1989.
 Zur Stellung des Islam in Österreich // Österreichische Osthefte. № 33 (1991). S. 585—597.
 Zur Indien-Politik des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. № 82 (1992). S. 51—66.
 Aufgegangen in Großreichen: Die Ukraine als österreichische und russische Provinz // Geschichte der Ukraine. Göttingen, 1993. S. 126—157.
 Die Ukraine. Eine historische Einführung // Der Donauraum. № 34 (1994). S. 5—11.
 Der Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie 1917/18 // Die Achter-Jahre in der österreichischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wien, 1994. S. 28—53.
 Zur Ukraine-Forschung in Wien // Österreichische Osthefte. № 36 (1994). S. 133—145.
 Das Osmanische Reich aus der Sicht eines deutschen Offiziers im Ersten Weltkrieg // Österreichische Osthefte. № 37 (1995). S. 25—41.
 Die historischen und ethnischen Grundlagen der staatlichen Unabhängigkeit der Ukraine // Abhandlungen des Göttinger Arbeitskreises 12. Berlin, 1996. S. 145—161.
 Islam. Historisches Phänomen und politische Herausforderung für das 21. Jahrhundert. Wien: Böhlau, 2003.
 Orientalistik an der Universität Wien. Forschungen zwischen Maghreb und Ost- und Südasien. Die Professoren und Dozenten. Wien: Böhlau, 2009.

Литература 
 Автобиография